Plenas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Plenas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Plenas (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar